Cucumber – software
 Cucumber – census-designated place della Virginia Occidentale, negli Stati Uniti d'America
 Cucumber – serie televisiva britannica
 Cucumber – serie televisiva canadese